404 steht für:
 das Jahr 404 n. Chr.
 das Jahr 404 v. Chr.
 der HTTP-Statuscode für einen defekten Link (404 Not Found). Die angeforderte Seite konnte auf dem Server nicht gefunden werden.

Verkehrswesen:
 Bristol 404, Automodell
 Peugeot 404, Automodell
 Martin 4-0-4, zweimotoriges Verkehrsflugzeug für den Kurz- und Mittelstreckenverkehr
 Ahrens AR 404, viermotoriges Verkehrsflugzeug
 Cessna 404, zehnsitziges Passagier-, Geschäfts- und Frachtflugzeug
 Bundesstraße 404 in Deutschland
 New Mexico State Route 404, Highway in den USA
 Route nationale 404 (N 404 oder RN 404), ehemalige französische Nationalstraße

Siehe auch:

 404 Not Found
 (404) Arsinoë